Batara est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 62 espèces d'oiseaux qui constituent les 17 genres suivants : Batara, Biatas, Clytoctantes, Cymbilaimus, Dysithamnus, Frederickena, Hypoedaleus, Mackenziaena, Megastictus, Neoctantes, Pygiptila, Sakesphorus, Taraba, Thamnistes, Thamnomanes, Thamnophilus et Xenornis. Tous ces genres font partie de la famille des Thamnophilidae, ordre des Passeriformes. Ce sont :

Batara à ailes rousses - Thamnophilus torquatus - Rufous-winged Antshrike
Batara à ailes unies - Thamnophilus schistaceus - Plain-winged Antshrike
Batara à bec retroussé - Clytoctantes alixii - Recurve-billed Bushbird
Batara à dos noir - Sakesphorus melanonotus ou Thamnophilus melanonotus - Black-backed Antshrike
Batara à dos rayé - Thamnophilus insignis - Streak-backed Antshrike
Batara à dos roux - Dysithamnus xanthopterus - Rufous-backed Antvireo
Batara à épaulettes blanches - Thamnophilus aethiops - White-shouldered Antshrike
Batara à gorge noire - Frederickena viridis - Black-throated Antshrike
Batara à joues argentées - Sakesphorus cristatus - Silvery-cheeked Antshrike
Batara à nuque noire - Thamnophilus atrinucha - Western Slaty Antshrike
Batara à points blancs - Dysithamnus leucostictus - White-streaked Antvireo
Batara à poitrine noire - Biatas nigropectus - White-bearded Antshrike
Batara a queue tachetée - Thamnophilus sticturus - Bolivian Slaty Antshrike
Batara à tête rousse - Thamnophilus ruficapillus - Rufous-capped Antshrike
Batara ardoisé - Thamnomanes ardesiacus - Dusky-throated Antshrike
Batara bleuâtre - Thamnophilus caerulescens - Variable Antshrike
Batara bleu-gris - Thamnomanes schistogynus - Bluish-slate Antshrike
Batara capucin - Thamnophilus bridgesi - Black-hooded Antshrike
Batara cendré - Thamnomanes caesius - Cinereous Antshrike
Batara d'Acre - Thamnophilus divisorius - Acre Antshrike
Batara d'Amazonie - Thamnophilus amazonicus - Amazonian Antshrike
Batara de Bernard - Sakesphorus bernardi ou Thamnophilus bernardi - Collared Antshrike
Batara de Castelnau - Thamnophilus cryptoleucus - Castelnau's Antshrike
Batara de Cayenne - Sakesphorus melanothorax ou Thamnophilus melanothorax - Band-tailed Antshrike
Batara de Chapman - Thamnophilus zarumae - Chapman's Antshrike
Batara de Lafresnaye - Thamnophilus multistriatus - Bar-crested Antshrike
Batara de Leach - Mackenziaena leachii - Large-tailed Antshrike
Batara de Natterer - Thamnophilus stictocephalus - Natterer's Slaty Antshrike
Batara de Pelzeln - Thamnophilus pelzelni - Planalto Slaty Antshrike
Batara de Sooretama - Thamnophilus ambiguus - Sooretama Slaty Antshrike
Batara demi-deuil - Thamnophilus nigrocinereus - Blackish-grey Antshrike
Batara des bambous - Cymbilaimus sanctaemariae - Bamboo Antshrike
Batara des fourrés - Neoctantes niger - Black Bushbird
Batara du Cocha - Thamnophilus praecox - Cocha Antshrike
Batara du Rondonia - Clytoctantes atrogularis - Rondonia Bushbird
Batara étoilé - Pygiptila stellaris - Spot-winged Antshrike
Batara fascié - Cymbilaimus lineatus - Fasciated Antshrike
Batara géant - Batara cinerea - Giant Antshrike
Batara gorgeret - Dysithamnus mentalis - Plain Antvireo
Batara huppé - Sakesphorus canadensis - Black-crested Antshrike
Batara luisant - Sakesphorus luctuosus - Glossy Antshrike
Batara mantelé - Thamnophilus palliatus - Chestnut-backed Antshrike
Batara masqué - Xenornis setifrons - Speckled Antshrike
Batara montagnard - Thamnophilus aroyae - Upland Antshrike
Batara moucheté - Hypoedaleus guttatus - Spot-backed Antshrike
Batara noir - Thamnophilus nigriceps - Black Antshrike
Batara occidental - Dysithamnus occidentalis - Bicolored Antvireo
Batara ondé - Frederickena unduligera - Undulated Antshrike
Batara othello - Mackenziaena severa - Tufted Antshrike
Batara perlé - Megastictus margaritatus - Pearly Antshrike
Batara plombé - Dysithamnus plumbeus - Plumbeous Antvireo
Batara ponctué - Dysithamnus puncticeps - Spot-crowned Antvireo
Batara rayé - Thamnophilus doliatus - Barred Antshrike
Batara rousset - Thamnistes anabatinus - Russet Antshrike
Batara saturnin - Thamnomanes saturninus - Saturnine Antshrike
Batara souris - Thamnophilus murinus - Mouse-colored Antshrike
Batara strié - Dysithamnus striaticeps - Streak-crowned Antvireo
Batara tachet - Dysithamnus stictothorax - Spot-breasted Antvireo
Batara tacheté - Thamnophilus punctatus - Northern Slaty Antshrike
Batara unicolore - Thamnophilus unicolor - Uniform Antshrike
Batara vermiculé - Thamnophilus tenuepunctatus - Lined Antshrike
Grand Batara - Taraba major - Great Antshrike

Nom d'oiseau ambigu